Тауфкирхен може бити:

 Тауфкирхен (Округ Милдорф ам Ин), општина у округу Милдорф ам Ин, у њемачкој покрајини Баварска.
 Тауфкирхен (Минхен), општина у округу Минхен, у њемачкој покрајини Баварска.
 Тауфкирхен (Филс), општина у округу Ердинг, у њемачкој покрајини Баварска.